Hilz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hilz (1550–1619), Abt von Niederaltaich
 Franz Xaver Hilz (1759–1830), bayerischer Unternehmer und Politiker
 Hauke Hilz (* 1977), deutscher Hochschullehrer und Politiker (FDP)
 Helmut Hilz (1924–2011), deutscher Chemiker
 Sepp Hilz (1906–1967), deutscher Maler
 Wolfram Hilz, Politikwissenschaftler 

Siehe auch:
 Hiltz
 Hils (Begriffsklärung)